Rydal – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria, w dystrykcie South Lakeland
 Rydal – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Rydal – miejscowość w Danii, w regionie Jutlandia Północna, w gminie Frederikshavn
 Rydal – miejscowość w Szwecji, w regionie administracyjnym (län) Västra Götaland, w gminie Mark

Miejscowości w USA:
 Rydal – miejscowość w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Rydal – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Bartow
 Rydal – miejscowość w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery